Adolfo Federico V de Mecklemburgo-Strelitz (Georg Adolf Friedrich August Victor Ernst Adalbert Gustav Wilhelm Wellington; Neustrelitz, 22 de julio de 1848-Berlín, 11 de junio de 1914) fue Gran Duque de Mecklemburgo-Strelitz desde 1904 hasta 1914.

Biografía 
Adolfo Federico Augusto Víctor Ernesto Adalberto Gustavo Guillermo Wellington de Mecklemburgo nació en Neustrelitz, el único hijo superviviente de Federico Guillermo, Gran Duque de Mecklemburgo, y la Princesa Augusta de Cambridge. Tras la muerte de su abuelo el Gran Duque Jorge el 6 de septiembre de 1860, Adolfo Federico se convirtió en heredero del Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz con el título de Gran Duque Heredero. Adolfo Federico tomó parte en la Guerra Franco-Prusiana y representó a su padre en la coronación del rey Guillermo I de Prusia como emperador alemán en Versalles. Sucedió a su padre como gran duque el 30 de mayo de 1904. Era un primo carnal de la Princesa María de Teck, después Reina María, consorte del rey británico Jorge V.

Su madre, la anterior princesa británica Augusta de Cambridge, estaba disgustada con las maneras militares de su hijo. Escribió a su sobrina, María de Teck, "Strelitz que nunca fue un Estado Militar, de repente todo son tambores y pífanos,... qué pena, una mala imitación de Schwerin & cortes alemanas menores, ¡mientras nosotros éramos una corte civil caballerosa!"

En 1907 Adolfo Federico anunció que concedería a Mecklemburgo-Strelitz una constitución, pero se encontró con la oposición de los nobles. En su intento de crear una constitución ofreció pagar $2.500.000 al tesoro nacional si los nobles y terratenientes eliminaban su oposición. En 1912 repitió sus intentos de crear una constitución para Mecklemburgo-Strelitz, que conjuntamente con Mecklemburgo-Schwerin eran los únicos Estados europeos que no tenían ninguna.

En enero de 1914, Adolfo Federico fue informado de ser el segundo hombre más rico en Alemania después del emperador Guillermo II con una fortuna de $88.750.000.

Adolfo Federico murió en Berlín y fue sucedido por su hijo mayor Adolfo Federico VI.

Matrimonio e hijos 
Adolfo Federico se casó el 17 de abril de 1877 en Dessau con la Princesa Isabel de Anhalt. Su madre comentó sobre su mujer, "Está revolcada en felicidad en su lujoso palacio ["Schloss"] llevando cada día un nuevo vestido de París, diamantes; también, cuando estamos entre nosotros. - ¡Sí, sí que disfruta siendo una Gran Duquesa! pobre querida, estoy contenta que así sea, porque yo nunca lo hice".

Adolfo Federico e Isabel tuvieron cuatro hijos.

 María de Mecklemburgo-Strelitz (1878-1948) casada el 22 de junio de 1899 y divorciada el 31 de diciembre de 1908 con el conde Jorge Jametel (1859-1944); casada el 11 de agosto de 1914 con el príncipe Julio Ernesto de Lippe (1873-1952).
 Jutta de Mecklemburgo-Strelitz (1880-1946) casada con Danilo, príncipe heredero de Montenegro.
 Adolfo Federico VI, gran duque de Mecklemburgo-Strelitz (1882-1918).
 Carlos Borwin de Mecklemburgo-Strelitz (10 de octubre de 1888 - 24 de agosto de 1908); muerto en un duelo con su cuñado Jorge Jametel, defendiendo el honor de su hermana.

Títulos y estilos 
 22 de julio de 1848 - 6 de septiembre de 1860: Su Alteza el duque Adolfo Federico de Mecklemburgo-Strelitz.
6 de septiembre de 1860 - 30 de mayo de 1904: Su Alteza Real el gran duque heredero de Mecklemburgo-Strelitz.
30 de mayo de 1904 - 11 de junio de 1914: Su Alteza Real el gran duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 
 

Grandes duques de Mecklemburgo-Strelitz
Grandes maestres de la Orden de la Corona wéndica
Grandes maestres de la Orden del Grifón
Grandes cruces para soberanos de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Elefante
Galardonados con la Orden de San Alejandro Nevski (grado desconocido)
Galardonados con la Orden de Santa Ana (grado desconocido)
Galardonados con la Orden de San Jorge (grado desconocido)
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Protestantes de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Neustrelitz
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Fallecidos en Berlín
Consortes de miembros de la casa de Ascania